Rebentisch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Rebentisch (* 1941), deutscher Historiker
 Ernst Rebentisch (1920–2013), deutscher Arzt und Sanitätsoffizier a. D. der Bundeswehr
 Heinrich Rebentisch (um 1875–1965), niederländischer Maler
 Johann Friedrich Rebentisch (1772–1810), deutscher Botaniker
 Johann Karl von Rebentisch (1710–1765), königlich preußischer Generalmajor
 Juliane Rebentisch (* 1970), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin